Kvaløya kan syfta på:

Kvaløya, Finnmark – ön Hammerfest ligger på, i Finnmark fylke i Norge, på nordsamiska Fálá
Kvaløya, Troms – en ö i Troms fylke i Norge, på nordsamiska Sállir